

Cinema
La sfinge dell'amore (Friends and Lovers) – film statunitense del 1931 diretto da Victor Schertzinger
Friends & Lovers – film statunitense del 1999 diretto da George Haas
Friends & Lovers – film nigeriano del 2005 diretto da Ebere Onwu

Televisione
Un amore di contrabbasso (Friends and Lovers) – serie televisiva statunitense trasmessa dal 1974 al 1975